Лауэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Лауэр — река в Германии, левый приток Франконской Зале, протекает по земле Бавария.
 Лауэр, Жан-Батист (1758—1816) — французский бригадный генерал, участник войны 1812 года.
 Лауэр, Мартин (1937—2019) — немецкий спринтер, олимпийский чемпион.
 Лауэр, Мэтт (род. 1957) — американский телеведущий.
 Лауэр, Сандра Анн (более известна под псевдонимом Сандра; род. 1962) — немецкая поп-певица.